Becoming puede referirse a:
Becoming (Buffy the Vampire Slayer), un episodio emitido en dos partes, el número vigésimo primero y segundo, y el episodio final de la segunda temporada de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer.
Becoming (álbum de Abigail Williams), el tercer álbum de la banda estadounidense de black metal Abigail Williams.
Becoming X, el primer álbum de la banda inglesa Sneaker Pimps.
Becoming Jane, una película biográfica histórica británica-irlandés de 2007.
Still Becoming Apart, una entrega de 5 canciones promocional de la banda estadounidense The Smashing Pumpkins.